Boutroux ist der Familienname folgender Personen:
 Émile Boutroux (1845–1921), französischer Philosoph
 Pierre Boutroux (1880–1922), französischer Mathematiker und Wissenschaftshistoriker